Lenkokroeberia är ett släkte av tvåvingar. Lenkokroeberia ingår i familjen Ropalomeridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Lenkokroeberia